Grèzes - 4 franciaországi község elnevezése:

 Grèzes (Dordogne)
 Grèzes (Haute-Loire)
 Grèzes (Lot)
 Grèzes (Lozère)